Maschietta (Manhandled) – film muto statunitense del 1924 diretto da Allan Dwan
La traccia del serpente (Manhandled) – film statunitense del 1949 diretto da Lewis R. Foster